Отти — фамилия. Известные носители:
 Отти, Аллан (род. 1992) — ямайский футболист, нападающий «Монтего-Бей Юнайтед» и сборной Ямайки.
 Отти, Винсент (ок. 1946—ок. 2007) — заместитель Джозефа Кони — лидера Армии сопротивления Господа, повстанческой группировки, действующей в северной Уганде и Южном Судане
 Отти, Мерлин (род. 1960) — ямайская бегунья-спринтер.